Лягушатник:
 Лягушатник — разговорное название мелководных бассейнов разного назначения, см. статью Викисловаря «лягушатник».
 Лягушатники — разговорное название французов, см. статью Викисловаря «лягушатник» и статьи Википедии «Французская кухня» и «Лягушачьи лапки».

 «Лягушатник» — три одноимённых картины Ренуара, написанные в 1869 году.
 «Лягушатник» — картина Моне 1869 года.
 «Лягушатник» — неофициальное название кафе-мороженого в Ленинграде (Невский, 24), располагавшегося в помещениях первого в России кафе-ресторана «Доминик»; одно из «культовых» мест встречи молодёжи.